een onderdeel van de biologie, zie: ethologie
 een onderdeel van de psychologie, zie: psychologie